Пинеджем:

 Пинеджем I — верховный жрец Амона в Фивах в 1070—1032 годах до н.э.
 Пинеджем II — верховный жрец Амона в Фивах в Древнем Египте с 990 года до н. э. до 969 года до н.э.